Radford ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur W. Radford (1896–1973), US-amerikanischer Admiral
 Barbara Radford, britische Eiskunstläuferin
 Basil Radford (1897–1952), britischer Schauspieler
 Charlie Radford (1900–1924), englischer Fußballspieler
 Dollie Radford, Autorenname von Caroline Maitland (1858–1920), britische Dichterin und Schriftstellerin
 Eric Radford (* 1985), kanadischer Eiskunstläufer
 John Radford (* 1947), englischer Fußballspieler

 Michael Radford (* 1946), britischer Drehbuchautor und Filmregisseur
 Noel B. Radford (* um 1910), kanadisch-englischer Badmintonspieler
 Peter Radford (* 1939), britischer Sprinter
 Rollo Radford (* 1943), US-amerikanischer Jazz- und Bluesmusiker
 Stella Radford (* 1995), australische Hindernisläuferin

Radford steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Radford (Alabama)
 Radford (Illinois)
 Radford (Virginia)
 Radford (Bedford County, Virginia)
 Radford Crossroads, North Carolina

Orte im Vereinigten Königreich:
 Radford (Coventry)
 Radford (Nottingham)
 Radford (Oxfordshire)
 Radford (Somerset)
 Radford Semele, Warwickshire

Sonstiges:
 Radford Island, Insel im Marshall-Archipel, Antarktis
 Radford (Automobilhersteller), US-amerikanischer Automobilhersteller
 USS Radford, Kriegsschiffe der United States Navy
 Harold Radford Coachbuilders, britischer Hersteller von Fahrzeugkarosserien

Siehe auch:
 Redford